Soest – település Hollandiában, Utrecht tartományban
 Soest – település Németországban, Észak-Rajna-Vesztfália tartományban